Копенгаген 1960 — международный шахматный турнир, организованный в Копенгагене по случаю 25-летия со дня смерти гроссмейстера А. И. Нимцовича. Кроме датчан, в турнире участвовали два советских гроссмейстера Т. В. Петросян и Е. П. Геллер, шведский гроссмейстер Г. Штальберг, а также представители ГДР и Нидерландов.

Победу в турнире одержал будущий чемпион мира Т. В. Петросян. Он оказался единственным участником турнира, не потерпевшим ни одного поражения. Впоследствии Петросян считал эту победу символичной, поскольку партии Нимцовича оказали особое влияние на формирование его стиля. В книгу избранных партий Петросяна попали его поединок с Й. Барендрегтом и острая партия с Г. Штальбергом, сыгравшая большую роль в распределении призовых мест. Международный гроссмейстер Р. Кин выделял также партию с П. Нильсеном, поскольку, по его мнению, эта партия более других, сыгранных в этом турнире, соответствует творческим принципам Нимцовича (Петросян сковал фигуры черных блокадой сдвоенных пешек).

Из других партий турнира особого упоминания заслуживает победа Б. Ларсена над Е. П. Геллером. Эту партию считают одной из лучших в карьере датского гроссмейстера.

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Дании 
1960 год в шахматах